Taurinus ist der Name

 eines römischen Gegenkaisers während der Herrschaft Severus Alexanders, siehe Taurinus (Gegenkaiser)
 eines katholischen Märtyrers aus Ostia, siehe Taurinus (Heiliger)
 Franz Taurinus (1794–1874), deutscher Mathematiker, der Vorarbeiten zur nichteuklidischen Geometrie lieferte